Miejscowości w USA:
 Hitchcock – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Blaine
 Hitchcock – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Hitchcock – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Galveston
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hitchcock (ang. Hitchcock County) – w stanie Nebraska
Osoby
 Hitchcock, Alfred Joseph – brytyjski reżyser
 Hitchcock, Henry-Russell – amerykański historyk architektury
 Hitchcock, Nicola – brytyjska wokalistka
Filmy
 Hitchcock – amerykański film biograficzny 2012 roku